De Legende (band), een Belgische rockband
 De legende (Kruseman), een schilderij van de Nederlandse kunstschilder Cornelis Kruseman
 De legende (stripalbum), een stripverhaal uit de reeks van Jerom